Successione può avere i seguenti significati:
 Successione – in matematica, funzione avente come dominio l'insieme dei numeri naturali.

 Successione – in diritto, forma di passaggio dei diritti (vedi anche Successione a causa di morte).

 Successione – in selvicoltura, sostituzione di una specie arborea da parte di un'altra in un ambiente di bosco.

 Successione – in ecologia, sostituzione, nel tempo ed in uno stesso sito, di una specie vegetale.
 Successione – in geologia, formazione (ad esempio: Successione epiligure)

Successione (Reunion) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation